Robert Huber (1878–1946) világbajnoki ezüst- és olimpiai bronzérmes finn sportlövő
 Robert Huber (1906–1942) német evezős
 Robert Huber (1937–) Nobel-díjas német biokémikus
 Robert Huber (1964–) volt német U-15-ös futballista
 Robert Huber (1973–) német fizikus
 Robert Huber (1975–) svájci labdarúgó